Slobodna Vlast je naselje u sastavu Općine Levanjska Varoš, u Osječko-baranjskoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 189 stanovnika.

Znamenitosti 

 crkva Rođenja Blažene Djevice Marije
 pravoslavna crkva Prepodobnih Joakima i Ane

Izvori 

Naselja u Osječko-baranjskoj županiji